La Kypello Kyprou 1987-1988 fu la 46ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che vinse il suo ottavo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 7 differenti turni, con le squadre di massima divisione che entravano in gioco solo a partire dal terzo turno. In particolare il primo turno era ad eliminazione diretta, con partita secca: vi partecipavano solo squadre di G' Katīgoria (terza divisione) e D' Katīgoria (quarta divisione), ad eccezione del  e dell'Orfeas Nicosia, che all'epoca militavano in Seconda Divisione.

Nel secondo turno, sempre a partita secca, entrarono in gioco di altri 15 club, per lo più di Seconda Divisione. Il terzo turno, giocato su partite di andata e ritorno tra e 14 e il 21 febbraio, vide l'ingresso in campo delle 16 formazioni di Divisione A. Si continuò, così, con la medesima formula per ottavi, quarti e semifinali. La finale fu invece disputato il 26 giugno 1988 in gara unica.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
A' Katīgoria 1987-1988

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987-1988